Nishida kan som auktorsförkortning betyda:

 Harufumi Nishida
 Kenji Nishida
 Kiyonori Nishida
 Tamio Nishida
 Toji Nishida

Robotskapade auktorsförkortningar